San José - en el país de Argentina - puede referirse a:

Accidentes geográficos 
 Golfo San José, golfo de la provincia de Chubut;

Arquitectura 
 Palacio San José,  antigua residencia y actual museo de la Provincia de Entre Ríos;
 Hospital San José, hospital en Viedma, provincia de Río Negro;

Historia 
 Trincheras de San José, antigua localidad en la actual ciudad de Posadas, Provincia de Misiones;

Divisiones administrativas

Provincia de Buenos Aires 
 San José, ciudad en el partido de Almirante Brown;
 San José, localidad en el partido de Coronel Suárez;
 San José, localidad en el partido de Lomas de Zamora;
 Villa San José, localidad en el partido de Pergamino;

Provincia de Catamarca 
 San José, localidad del departamento Fray Mamerto Esquiú;
 Puerta de San José, municipio del departamento Belén;
 San José, municipio del departamento Santa María;
 San José Villa, localidad del departamento Santa María;
 San José Norte, localidad del departamento Santa María;
 San José Banda, localidad del departamento Santa María;
 San José, localidad en el departamento de Tinogasta;

Provincia de Córdoba 
 San José, municipio del departamento San Javier;
 San José de la Dormida, municipio del departamento Tulumba;
 San José de Las Salinas, municipio del departamento Tulumba;
 Villa San José, localidad del departamento Punilla;

Provincia de Entre Ríos 
 San José, ciudad del departamento Colón;
 San José de Feliciano, localidad del departamento Feliciano;

Provincia de Jujuy 
 Colonia San José, localidad del departamento Tilcara;
 San José, localidad del departamento Yavi;

Provincia de La Pampa 
 Colonia San José, localidad del departamento Quemú Quemú;

Provincia de La Rioja 
 Villa San José de Vinchina, municipio del departamento Vinchina;

Provincia de Mendoza 
 San José, ciudad del departamento Guaymallén;
 San José, localidad del departamento Tupungato;

Provincia de Misiones 
 San José, municipio del departamento Apóstoles;

Provincia de Salta 
 San José de Metán, ciudad del departamento Metán;
 San José de Orquera, localidad del departamento Metán;
 San José de los Cerrillos, ciudad del departamento Cerrillos;

Provincia de San Juan 
 San José de Jáchal, ciudad del departamento Jáchal;

Provincia de San Luis 
 San José del Morro, localidad del departamento General Pedernera;

Provincia de Santa Fe 
 San José del Rincón, comuna del departamento La Capital;
 San José de la Esquina, comuna del departamento Caseros;
 Villa San José, localidad del departamento Castellanos;
 Colonia San José, comuna del departamento Las Colonias;

Provincia de Santiago del Estero 
 San José del Boquerón, localidad del departamento Copo;

Tucumán 
 San José o Ex Ingenio San José, localidad del departamento Yerba Buena;
 Barrio San José III, localidad censal del departamento Yerba Buena;
 San José de la Cocha, localidad del departamento La Cocha;
 San José de Macomitas, localidad del departamento Burruyacú;

Transporte 
 Estación San José, estación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires - inaugura en 1966.
 Estación San José, estación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires - en funcionamiento entre 1944-1966.
 Estación San José, estación ferroviaria del General Roca, ubicada en el Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires.
 Estación San José, estación ferroviaria del General Urquiza, ubicada en San José, Provincia de Entre Ríos.
 Estación San José, estación del sistema Autobuses Caleta Olivia, en Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.